Jill Saward ist der Name folgender Personen:

* Jill Saward (Sängerin) (* 1953), britische Sängerin unter anderem bei der Band Shakatak 
 Jill Saward (Frauenrechtlerin) (1965–2017), britische Frauenrechtlerin und Autorin